Portia – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Portia – pająk z rodziny Salticidae